Ілащук Василь Степанович (* 1963) — народний артист України; виконувач обов'язків президента і президент Національної телекомпанії України (2008—2010).
 Ілащук Олеся Костянтинівна (* 1976) — українська дипломатка. 25 грудня 2022 року призначена Надзвичайним і Повноважним Послом України в Болгарії.